Australia
 Silverton – località del Nuovo Galles del Sud
 Canada
 Silverton – municipalità della Columbia Britannica
 Regno Unito
 Silverton – parrocchia civile del Devon
 Stati Uniti d'America
 Silverton – capoluogo della Contea di San Juan, Colorado
 Silverton – città della Contea di Hamilton, Ohio
 Silverton – città della Contea di Marion, Oregon
 Silverton – capoluogo della Contea di Briscoe, Texas